Irondale (Alabama)
 Irondale (Geòrgia)
 Irondale (Missouri)
 Irondale (Ohio)